Луцкевич; Луцькевич

 Луцкевич Антон Іванович (1874—1942) — білоруський політик, історик, публіцист і літературознавець. Один із лідерів Білоруської національної революції. Ініціатор проголошення незалежності Білорусі 1918.
 Василь Луцкевич (? — після 1621) — козацький ватажок, кошовий отаман 1621 року.
 Луцькевич Іван Іванович (1881—1919) — білоруський політичний діяч, археолог, етнограф, публіцист, ідеолог білоруського національного руху ХХ століття.
 Луцкевич Катерина Василівна (* 1982) — білоруська футболістка, захисниця «Бобруйчанки». Виступала за збірну Білорусі.
 Луцкевич Лявон Антонович (1922—1997) — білоруський громадський і культурний діяч, педагог та мемуарист.
 Луцкевич Марко (1882—1940) — український громадський і політичний діяч. Посол I каденції Сейму РП.
 Луцкевич Олександр Юрійович ( 1960) — український живописець.
 Луцкевич Юрій Павлович (1934—2001) — український живописець.
 Луцкевич Ян Болеслав (1831—1895) — військовослужбовець Російської імперії, учасник Кримської війни в чині капітана.

Див. також 
 Лучкевич
Білоруські прізвища